YEJ steht für:
 Ystad–Eslövs Järnvägsaktiebolag, schwedisches Eisenbahnunternehmen, siehe Bahnstrecke Ystad–Eslöv #Ystad–Eslövs Järnvägsaktiebolag

yej steht für:
 Jevanische Sprache (ISO-639-3-Code), griechischer Dialekt der Romanioten

Abkürzung